Machine-Readable Cataloging (MARC) 
 Maryland Rail Commuter (MARC)

Zobacz też:
 marc